Lomariopsidaceae — родина папоротей порядку багатоніжкових (Polypodiales). Містить близько 50 видів у 4 родах.

Поширення 
Поширені у тропічних регіонах. Трапляються в Америці, Східній та Південно-Східній Азії, Новій Гвінеї та на Соломонових островах.

Опис 
Багаторічні трав'янисті рослини. Ростуть на землі, але деякі види є епіфітами. Черешки з круглими судинними пучками, які в поперечному перерізі мають форму жолоба. Стебла перисті.

Число хромосом: x = 41 (у деяких видів Lomariopsis може бути менша кількість).

Філогенія

Примітки 

Папоротевидні
Родини рослин